Georg Ludewig, nemški general in vojaški zdravnik, * 6. marec 1887, † 1. februar 1962.

Glej tudi 
 seznam nemških generalov

Zunanje povezave 
 Axis Biographical Research 

Rojeni leta 1887
Umrli leta 1962
Nemški generali
Nemški vojaški zdravniki
Generali Heera (Wehrmacht)
Veterani prve svetovne vojne
Veterani druge svetovne vojne